Triticum carthlicum Nevski 1934 è un frumento tetraploide.

Note

Bibliografia

Altri progetti 

Carthlicum